Сиа:
 Сиа — древнеегипетский бог ума и мудрости.
 Сиа (род. 1975) — австралийская певица.
 Сиа Интернейшнл ЛТД — российская фармацевтическая компания.

См. также 
 Сия